Евге́ний Ме́нделевич (Миха́йлович) Рапопо́рт (род. 19 июня 1934, г. Днепрострой) — ленинградский архитектор и педагог. Заслуженный архитектор РСФСР, член-корреспондент РАХ (2011). Академик РААСН.

Биография 
Окончил Ордена Трудового Красного Знамени институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Ленинграде (1960). Является автором множества жилых и общественных зданий, многих конкурсных проектов и памятников.

Избранные проекты и постройки 
 Проекты генплана и отдельных зданий пионерского лагеря «Орлёнок» близ Туапсе (под руководством Л. Ю. Гальперина, 1961—1967).
 Жилой комплекс на проспектах Непокорённых и Гражданском (совместно со Я. О. Свирским и П. И. Юшканцевым, 1970—1980-е).
 Памятники и мемориалы (совместно со Я. О. Свирским и П. И. Юшканцевым, 1970—1980-е):
 героям дивизии народного ополчения в селе Воронино Новгородской области;
 героям Гражданской и Отечественной войн в Новгородском кремле;
 освободителям города Старая Русса;
 павшим воинам в колхозе «Красное знамя» Пензенской области;
 «Воинам Игоревой рати» в городе Белая Калитва Ростовской области.
 Памятник павшим воинам в селе Бавлы Татарской ССР (с коллективом скульпторов, 1960—1970-е).
 Памятник академику В. Е. Савинскому на Смоленском кладбище.
 Памятник педагогам, студентам и рабочим Технологического института на Загородном проспекте (во дворе).
 Памятник «Блокадный колодец» на проспекте Непокорённых.
 Архитектурно-художественное оформление Вологодского мясокомбината.
 Входная зона в Доме творчества «Архитектор» в городе Зеленогорск.
 Жилой комплекс для Ленинградского военного округа.
 Станция метро «Площадь Мужества» в Ленинграде.
 Жилой комплекс в Кронштадте на Кронштадтском шоссе.
 Комплекс общежитий на проспекте Непокорённыx в Ленинграде (1960—1990-е).
 Архитектурное решение фасадов блок-секций для кварталов у озера Долгое.
 Административно-лабораторный корпус ЛНПО «Компрессор» на Выборгской набережной в Ленинграде (1988).
 Жилое здание № 19 на проспекте Энгельса в Ленинграде (1987).
 Жилые дома на площади Мужества — Гражданском проспекте, на пересечении проспектов Гражданского и Просвещения в Ленинграде (1995).

Литература 
 Исаченко В. Г. Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. СПб.: Лениздат, 2000. ISBN 5-289-01928-6. Стр. 685.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте РАХ
 Постройки Е. М. Рапопорта
 Гостиница «Орбита»

Члены-корреспонденты РАХ
Архитекторы Санкт-Петербурга
Архитекторы СССР
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Союза архитекторов СССР
Академики РААСН
Члены Союза архитекторов России